In de Griekse mythologie was Gorgophone (Grieks: Γοργοφόνη) de dochter van de heros Perseus en Andromeda. Haar naam betekent Gorgonslachter, een eerbetoon aan haar vader die Medusa, de sterfelijke Gorgon, doodde. Medusa, die slangen als haar had en ogen die iemand met één blik in steen veranderden, was de enige sterfelijke van de drie Gorgonzusters Stheno, Euryale en Medusa. 

Gorgophone was een van de centrale figuren in de geschiedenis van Sparta. Ze huwde twee koningen: Oebalus van Sparta (feitelijk Lakonia, een regio van Sparta) en Periëres van Messenia, de streek ten westen van Lakonia, waarvan de inwoners door Sparta in de late achtste of vroege zevende eeuw voor Christus tot slaaf gemaakt werd.

Gorgophone was een afstammelinge van de Leleges, een volk in Klein-Azië dat zich in Lakonia had gevestigd. 

Met haar eerste echtgenoot Periëres had Gorgophone twee zonen: Leucippus en Aphareus. Met haar tweede echtgenoot Oebalus had ze drie zonen: Hippocoön, Icarius en Tyndareus. Tyndareus is de vader van Helena, Klytaimnestra, Castor, en Pollux. Icarius is de vader van de echtgenote van Odysseus, Penelope.

Zodoende speelde het nageslacht van Perseus een centrale rol in de Griekse mythologie.

Stamboom

Vrouw in de Griekse mythologie